Гиппал:

 Гиппал — греческий купец.
 Гиппал — кратер на Луне.